Новая — деревня в Холмском районе Новгородской области, входит в Красноборское сельское поселение. Площадь территории относящейся к деревне — 4 га.

География 
Деревня, расположена на левом берегу реки Ловать, близ устья реки Вица, к востоку от автодороги  (Шимск — Невель). Новая находится на высоте 52 м над уровнем моря. К северу, ниже по течению Ловати — деревня Подфильни, к югу по автодоге Р51 — деревня Петрово.

История 
В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР деревня Богоявление переименована в Новую.

Население

Примечания 

Населённые пункты Холмского района (Новгородская область)